Gabriel Jaffrès (1905-1958), dirigeant des Bretons émancipés dans les années 1930. Il joue un rôle important dans l'Union des sociétés bretonnes d'Île-de-France.
 Gérard Jaffrès (1956-), auteur-compositeur-interprète et musicien français de culture bretonne.
 Julien Jaffrès (1986-), guitariste et compositeur-interprète belge, fils de Gérard Jaffrès.